Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2022 was het 35ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 9 april op het Motorland Aragón in Spanje verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 20 november op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

Toprak Razgatlıoğlu was de regerend wereldkampioen. Álvaro Bautista werd na de tweede race in het voorlaatste weekend op het Mandalika International Street Circuit gekroond tot de kampioen van 2022.

Kalender 
Op 25 november 2021 werd de voorlopige kalender van het wereldkampioenschap superbike in 2022 bekend gemaakt.

Coureurs en teams 

* Philipp Öttl was ingeschreven voor het weekend op Estoril, maar hij werd na de vrije trainingen op vrijdag vervangen door Javier Forés.

Resultaten

Puntensysteem 
 Race 1 en 2

 Superpolerace

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website